Richard Webster Lawrence (1906-1974) bobbista statunitense
Richard Lawrence, regista
Richard Lawrence (1800-1861), imbianchino inglese e attentatore del presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson il 30 gennaio 1835.
Richard Lawrence Taylor (nato nel 1962) matematico inglese